LFO es un acrónimo que puede referirse a diferentes cosas dependiendo el contexto:
 Low frequency oscillation (u oscilador), una técnica de audio utilizada en la producción de música electrónica (o el circuito electrónico usado para producirla). 
 LFO (grupo), un grupo inglés de música electrónica.
 Lyte Funky Ones, un grupo estadounidense de pop/rap.